Magendie est un nom de famille originaire du sud-ouest de la France :

 Edmond Magendie, 1912-2000, militaire et fonctionnaire français ;
 François Magendie, 1783-1855, médecin et physiologiste français, en hommage de qui sont nommés, entre autres :
 le trou de Magendie, ou foramen de Magendie, en anatomie ;
 la rue Magendie, à Paris, ainsi que la rue Magendie, à Bordeaux.
 Jean-Claude Magendie, né en 1945, ancien magistrat français, ancien premier président de la cour d'appel de Paris ;
 dont le nom est associé au décret du  de réforme de la procédure d'appel (dit « décret Magendie ») ;
 Jean-Jacques Magendie, 1766-1835, officier de marine français ;

Voir aussi 

 Magendie est également le nom de lieux-dits dans le département français des Pyrénées-Atlantiques ;
 maison Magendie, une demeure historique datée du XVIe siècle située sur la commune d'Hastingues, dans le département français des Landes.